Аннибал:

 Аннибал (Ганнибал) — город в США.
 Аннибал (Анибал), Борис Алексеевич (1900—1962) — советский литератор.
 Зиновьева-Аннибал, Лидия Дмитриевна (1866—1907) — русская писательница эпохи символизма.